Terny (ukrainisch ; russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Sumy, Rajon Nedryhajliw, siehe Terny
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, siehe Terny (Kupjansk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Jurjiwka, siehe Terny (Jurjiwka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Terny (Kramatorsk)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kotelwa, siehe Terny (Kotelwa)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lubny, siehe Terny (Lubny)

 ehemalige Siedlung städtischen Typs in der Oblast Dnipropetrowsk, heute ein Teil des Stadtrajon Terny von Krywyj Rih
 Name eines Einschlagskraters, siehe Terny-Krater